Jan Lewandowski (1885–1960) – polityk, oficer
 Jan Lewandowski (ur. 1944) – profesor historii
 Jan Lewandowski (1952–2015) – historyk, filmoznawca, dziennikarz